Галатея ():
 Галатея — персонаж  античної міфології;
 Галатея — морська німфа в античній міфології;
 Галатея — супутник Нептуна;
 Галатея — журнал літератури, новин і мод, що виходив щотижня в Москві в 1829-1830 і в 1839-1840 роках;
 HMS «Галатея» (71) — військовий корабель, легкий крейсер типу «Аретюза» Королівського військово-морського флоту Великої Британії за часів Другої світової війни.
 Галатея — село в районі Фамагуста на Кіпрі, розташоване на півострові Карпас

Топоніми 
 Галатея — гора у гірському хребті Кананаскіс в Канадських скелястих горах (Альберта, Канада)